Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Лиги чемпионов УЕФА 2003/04.

В рамках квалификации было проведено три раунда. В зависимости от еврокубкового коэффициента, который имеют клубы, команды стартуют с определённого раунда. Клубы, имеющие более высокий коэффициент, имеют преимущество при жеребьёвке.

Команды, проигравшие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, примут участие в первом раунде Кубка УЕФА.

Первый квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 20 июня 2003 года в Ньоне.

Первые матчи прошли 16 июля, ответные — 23 июля 2003 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 20 июня 2003 года одновременно с жеребьёвкой первого раунда.

Звёздочкой обозначены клубы с коэффициентом обыгранного соперника.

Первые матчи прошли 30 июля, ответные — 6 августа 2003 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 25 июля 2003 года в Ньоне.

Звёздочкой обозначены клубы с коэффициентом обыгранного соперника.

Первые матчи прошли 12-13 августа, ответные — 26-27 августа 2003 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2003/2004